Плоты́:
 См. Плот
 Плоты — город в Польше
 Плоты — посёлок Долгоруковского района Липецкой области
 Плоты — деревня Становлянского района Липецкой области